Залцгитер () е голям град, който се намира в Югоизточна Долна Саксония, Германия. Други големи градове, намиращи се наблизо са Брауншвайг (на ок. 23 км североизточно) и Хановер (на ок. 51 км северозападно). Общинският център е седалище на „Salzgitter AG“ – голяма компания за стомана, и заедно с градовете Брауншвайг и Волфсбург изграждат един от деветте центрове на страната. Залцгитер е и част от градския регион Хановер-Брауншвайг-Гьотинген.

Със своите над 104 хиляди жители, разположени на 224 км2, Залцгитер е един от най-обширните по площ големи градове в Германия. Броят на населението на града достига нужните 100 хиляди души през 1942 г., което официално го издига до статут голям град. Залцгитер представлява едно от малкото населени места, достигнали този статут през първата половина на XX век.

География 
Залцгитер се намира в широка падина, покрита с льос, разположена между Одервалд на изток и планините Лихтенберг (северозападна част на Залцгитер-Хоенцуг) в западната част на градската област, както и северната средна част на Залцгитер-Хоенцуг в южната градска част. През градът протича река Фузе в посока север-юг.

Най-голямата ширина на града е от 24 км в посока север-юг и 19 км – изток-запад. Най-голямото възвишение в градската област е 275 км в Хамберг, северозападната част на Залцгитер-Бад.

Подразделения на града 

Поради историческото основаване на Залцгитер като индустриален град се наблюдава една особеност, която не може да се срещне в другите големи немски градове – Залцгитер няма определен център. Единствено Залцгитер-Лебенщет може да има някакви претенции за водеща функция заради своята големина (като най-населена, и като една от най-големите по площ градски части), относително централното си местонахождение, както и това, че там е седалището на властите в града (на улица „Йоахим-Кампе“, № 6 – 8). Въпреки това обаче Залцгитер-Лебенщет не може да се наложи над другите самостоятелни райони в града.

Градската област на Залцгитер се състои от седем района, които се изграждат от общо 31 части. Всеки район има свой районен съвет с районен кмет.

Население 
Сборът от общото население на град Залцгитер и други 27 общини към град Ватенщет-Залцгитер на 1 април 1942 г. преминава границата от 100 000 души, при което Залцгитер добива статута на голям град. На 24 януари 1951 г. се състои и преименуването на града, при което той приема името Залцгитер. През 1974 г. общият брой на населението достига 120 090 души, което е най-високата му историческа стойност. В края на август 2007 г. според преброяване на долносаксонското ведомство за статистика 104 832 души имат постоянно местожителство в град Залцгитер.

Следната таблица показва броя на жителите според съответната градска област. До 1833 г. най-често става въпрос за приблизителни оценявания на броя жители, след което се провеждат преброявания (¹) или служебни променяния на стойностите на населението, извършвани от тогавашните ведомства за статистка или самото управление на града. Данните се отнасят за „присъстващи в града“ след 1843 г., за живущото население след 1925 г. и за „население с постоянно местожителство“ след 1987 г.

¹ Резултати от преброяване на населението

² Включително заобикалящите я общини

Побратимени градове

Източници

Външни препратки 

   Официален сайт на града
  Статия за Залцгитер
  Salzgitter AG – компанията, копаеща желязото в района и произвеждаща стомана
    Уебсайт на Salzgitter Maschinenbau AG – компания за машиностроене

Градове в Долна Саксония